Neldel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandra Neldel (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Carl Neldel (1863–1911), deutscher Opernsänger (Bass)
 Johannes Neldel (1554–1612), deutscher Rhetoriker, Logiker, Rechtswissenschaftler und Philosoph